Adina steht für:

 Adina (Vorname)
 ADINA, Finite-Element-Programmsystem 
 Adina-Moschee
 Adina (Gattung), eine Gattung aus der Pflanzenfamilie der Rötegewächse
 Adina (Oper), Oper von Gioachino Rossini